Наза́ров () — русская фамилия, производная от церковного канонического имени  (Назар), реже — от мусульманского имени Назар; также топоним.

Известные носители

А 
 
 
 Назаров, Анаркул Мамадович (род. 1950) — узбекский композитор и дирижёр.
 
 
 Назаров, Антон Павлович (род. 1950) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Назаров, Ардак Куттыкожаулы (род. 1980) — казахский спортсмен-боец.
 Назаров, Аристарх Андреевич (1860—?) — член IV Государственной думы от области войска Донского.
 Назаров, Аркадий Сергеевич (1899—1987) — советский конструктор авиационных двигателей.
 Назаров, Армен Георгиевич (1908—1983) — академик АН АрмССР.
 
 Назаров, Ахтам (род. 1988) — таджикский футболист.

Б 
 Назаров, Бейбут Куттыкожаулы (род. 1987) — казахский спортсмен-боец.
 Назаров, Борис Викторович (1947—2014) — советский и российский военный и политический деятель.
 Назаров, Борис Николаевич (1884—1938) — священник РПЦ, священномученик.

В 
 
 Назаров, Валентин Фёдорович (1932—2015) — советский и российский архитектор-градостроитель.
 
 Назаров, Василий Васильевич (1924—1975) — советский рабочий, токарь Омского судоремонтного завода, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Назаров, Владислав Дмитриевич (род. 1938) — российский историк-медиевист.
 Назаров, Владислав Иванович (род. 1963) — советский и российский юрист, основатель и ректор УФЮИ.

Г 
 Назаров, Геннадий Геннадьевич (род. 1967) — советский и российский актёр.

Д 
 Назаров, Дада (1910—1959) — Герой Социалистического Труда.
 Назаров, Далер Мехрубонович (род. 1959) — таджикский певец и композитор.
 Назаров, Дилмурод (род. 1976) — узбекистанский футболист.
 Назаров, Дильшод Джамолиддинович (род. 1982) — таджикский легкоатлет, метатель молота.

Е 
 
 Назаров, Егор Иванович (1849—1900) — поэт-самоучка.
 Назаров, Елизвой Семёнович (1747—1822) — российский архитектор.

И 
 Назаров, Ибрагим (1910—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, первый секретарь Кулябского обкома КП (б) Таджикистана.
 
 Назаров, Игнат Иванович (1904—1982) — советский драматург.
 Назаров, Игорь Дмитриевич (род. 1960) — российский футбольный тренер.
 Назаров, Илья Семёнович (1919—1944) — Герой Советского Союза.

К

Л 
 Назаров, Лемик Унанович (1933—1998) — академик АН Армении.

М

Н 
 
 Назаров, Нурназар Оразович (1931—1991) — туркменский геолог.

О 
 Назаров, Ораз Шарифович (род. 1970) — советский и таджикский футболист.
 Назаров, Орзубек Пулатович (род. 1966) — советский и киргизский боксёр.

П 
 
 Назаров, Памфил (1792—1839) — русский солдат, автор «Записок» о своей военной службе в 1812—1836 годы.

Р 
 Назаров, Ренат Саидович (род. 1936) — узбекский учёный-биолог.
 Назаров, Роман Капитонович (1905—1984) — советский первый секретарь Хабаровского краевого комитета ВКП(б).
 Назаров, Рашит Саитбатталович (псевдоним — Рашит Назар; 1944—2006) — башкирский поэт, прозаик.

С 
 Назаров, Сагдулла — советский государственный деятель, председатель Бухарского облисполкома.
 
 Назаров, Собирджон (род. 1991) — таджикский боксёр.

T 
 Назаров, Талбак (род. 1938) — министр иностранных дел Республики Таджикистан.
 Назаров, Туйчи (1896—1974) — Герой Советского Союза.

У 
 Назаров, Учкун Эгамбердиевич (1934—2016) — советский кинорежиссёр, писатель.

Ф 
 Назаров, Фёдор Львович (род. 1967) — русско-американский математик.
 Назаров, Филипп Михайлович — русский дипломат, переводчик отдельного Сибирского корпуса, участник Туркестанских походов, писатель.

Х 
 Назаров, Хабибулло (1907—1978) — таджикский советский писатель, сценарист.
 Назаров, Хамиджан (1917—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Назаров, Хасан Мударисович (псевдоним — Хасан Назар; род. 1942) — башкирский поэт, переводчик и редактор, журналист.
 Назаров, Худойкул (1926—1987) — Герой Социалистического Труда.

Ч 
 Назаров, Чары (1910 — ?) — полный кавалер ордена Славы.

Ш 
 Назаров, Шамси (1921—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Назаров, Шариф Назарович (род. 1946) — советский и таджикский футболист.
 Назаров, Шерзод (род. 1979) — узбекистанский футболист.

Э 
 Назаров, Эдуард Васильевич (1941—2016) — советский мультипликатор, режиссёр и сценарист.
 Назаров, Эмиль Владимирович (род. 1982) — российский футболист.

Ю



Составные фамилии 
 Бек-Назаров, Амбарцум Иванович (1891—1965) — советский армянский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Саип-Назаров, Райм Кошанович (1923—1945) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.

Населённый пункт 
 Назаров — хутор в Дубовском районе Ростовской области России.

См. также 
 Назаровы — о дворянском роде.

Примечания